Цибульські (, ) — польські, білоруські, українські, російські шляхетські, козацькі старшинські, дворянські, купецькі, селянські і ремісничі роди в Речі Посполитій і в Україні, в Російській імперії і Білорусі.  Україноруський православний селянський козацький рід. Серед представників реєстрові козаки і реєстрові дворяни Російської імперії, громадяни Української і Російської Республік в т.ч. у складі Радянського Союзу

Древній дворянський рід, записаний в VI частину род. книги губерній Херсонської, Волинської і Київської.

Належать до гербу Правда (Правдич).

Українські, російські меценати.

Представники 
 Юхим і Андрій Цибульські — купці, знайомі Тараса Шевченка. Див. Будинок Цибульських



https://web.archive.org/web/20140907005901/http://www.dtdm.tomsk.ru/~x/mecente.html 
 http://www.rulex.ru/01230094.htm
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/15454/Цыбульские
 http://mirimen.com/co_beo/Cybul-skie-370D.html
 http://www.biografija.ru/show_bio.aspx?id=133717
 http://demiart.ru/forum/journal.php?user=68916&print=59862
 http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/anyevuezd_zemlevladeltsy_1896.html
 http://rodovoyegnezdo.narod.ru/Kherson/Alexandria_Uezd_zeml_1896_L_YA.html
 http://novoselitsa.cv.ua/condata/notesall/rynduk_novoselitsa.html
Білоруські прізвища